Quin se poate referi la:

 Joyce Quin (n. 1944), om politic britanic, membru al Parlamentului European în perioadele 1979-1984 și 1984-1989
 Rebecca Quin (n. 1987), wrestlerita irlandeza; mai bine cunoscut sub numele de Becky Lynch
 Quin (companie), companie producătoare de componente auto din Germania